Viktoryja Azaranka e Aryna Sabalenka erano le campionesse in carica, ma Azaranka ha scelto di non prendere parte a questa edizione. Sabalenka si era iscritta in coppia con Veronika Kudermetova, ma si sono ritirate prima dell'inizio del loro incontro.

In finale Storm Sanders e Kateřina Siniaková hanno sconfitto Alizé Cornet e Jil Teichmann con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Storm Sanders /  Kateřina Siniaková (Campionesse)
  Gabriela Dabrowski /  Giuliana Olmos (semifinale)

  Asia Muhammad /  Ena Shibahara (quarti di finale) 
  Alexa Guarachi /  Andreja Klepač (quarti di finale)

Wildcard 

  Bianca Andreescu /  Sabine Lisicki (semifinale)

<ol start="2">
  Jule Niemeier /  Andrea Petković (primo turno)

Alternate 

  Han Xinyun /  Aleksandra Panova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bett1 Open 2022